est un  genre éteint d'amphibiens préhistoriques de l'ordre des temnospondyles qui ont vécu au Trias supérieur.

C'est l'animal le plus commun dans les , un dépôt de fossiles à l'extrémité est de la chaîne d'Erskine dans la région du Kimberley en Australie-Occidentale. Un spécimen a également été découvert dans le gisement de Knocklofty en Tasmanie.

L'une des deux espèces connues, Deltasaurus kimberleyensis, mesurait environ  de longueur. Elle avait quatre pattes, une queue et de nombreuses petites dents. .

Systématique 
Le genre Deltasaurus a été créé en 1965 par le paléontologue et herpétologiste américain  (1931-1985) avec comme espèce type Deltasaurus kimberleyensis.

Liste d'espèces 
Selon  :
  Deltasaurus kimberleyensis Cosgriff, 1965 - espèce type
  Deltasaurus pustulatus Cosgriff, 1965

Cladogramme des Stereospondyli

Publication originale

Voir aussi

Article connexe 
Liste des genres d'amphibiens préhistoriques

Liens externes

Bibliographie

Notes et références

Références taxonomiques 
 
 
 

Genre de temnospondyles (nom scientifique)
Amphibien du Trias
Paléontologie en Australie
Taxon fossile décrit en 1965
Stereospondyli